

Patronyme 

 A. B. M. Khairul Haque (1944-), juriste bangladais, ancien président de la Cour Suprême du Bangladesh
 Aminul Haque (1931-1995), avocat bangladais.
 Fazlul Haque (1938-), ancien juge de la Cour Suprême du Bangladesh.
 Sheikh Fazlul Haque Mani (1939-1975), politicien bangladais.
 Mamunul Haque (1973-), universitaire, homme politique, économiste, académicien, écrivain, et réformateur social bangladais.
 Shariful Haque Dalim (1946-), ancien combattant et ambassadeur du Bangladesh.
 Sophiya Haque  (1971-2013), actrice britannique.

Cinéma

 Haque,  film politique du cinéma indien, réalisé en 1991 par Harish Bhosle.